Ruta Provincial 12 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 12, ruta provincial de Córdoba, Argentina.
Ruta Provincial 12, ruta provincial de San Juan, Argentina.
Ruta Provincial 12, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.